{{Ficha de noble   
|nombre = Alfonso IV
|título = Rey de Portugal y Algarve
|imagen = D. Afonso IV de Portugal - The Portuguese Genealogy (Genealogia dos Reis de Portugal).png
|reinado = 7 de enero de 1325-28 de mayo de 1357 
|nombre completo = Alfonso Dionisio
|fecha de nacimiento = 8 de febrero de 1291
|lugar de nacimiento = Lisboa, Reino de Portugal
|fecha de defunción = 28 de mayo de 1357 (66 años)
|lugar de defunción = Lisboa, Reino de Portugal
|lugar de entierro = Catedral de Lisboa
|predecesor = Dionisio I
|sucesor = Pedro I
|consorte = Beatriz de Castilla
|descendencia = Véase Matrimonio y Descendencia|casa real = Borgoña
|padre = Dionisio I de Portugal
|madre = Isabel de Aragón
}}
Alfonso IV de Portugal, apodado el Bravo (Lisboa, 8 de febrero de 1291-Lisboa, 28 de mayo de 1357), fue rey de Portugal desde 1325 hasta su muerte. Era el único hijo legítimo del rey Dionisio I de Portugal y de la infanta Isabel de Aragón (posteriormente canonizada como Santa Isabel).

Es recordado como un soldado valiente y un experimentado general, de ahí su apodo el Bravo''. Fue uno de los primeros promotores de la marina portuguesa. Destinó fondos públicos a aumentar la flota comercial y ordenó las primeras expediciones portuguesas. 

Las Islas Canarias fueron objetivo de sus expediciones junto a mallorquines y castellanos, todas ellas precedidas de las expediciones genovesas, como la de Lanceloto Malocello.

Entró en pleito con su hijo (el infante Pedro de Portugal) por la relación con la doncella gallega Inés de Castro, durante una etapa de conflictos dinásticos con el reino de Castilla que desencadenaría en el interregno de 1383-1385

Biografía 
Alfonso era el heredero legítimo al trono de su padre. Sin embargo, según diversas fuentes, no era el hijo favorito del rey ya que su medio hermano, Alfonso Sánchez, hijo ilegítimo del rey, gozaba del favor real. La rivalidad entre ellos desembocó en diversos conatos de guerra civil. El 7 de enero de 1325, Dionisio murió y Alfonso se convirtió en rey. Vengándose de su hermanastro, lo desterró a Castilla y expropió todas las tierras y posesiones que su padre le había donado. El 4 de julio de 1326, Juan Alfonso, medio hermano de ambos y partidario de su hermano Alfonso Sánchez, fue ejecutado por su otro hermano Alfonso IV. Alfonso Sánchez no se rindió y, desde Castilla, orquestó una serie de intentos de usurpación de la corona. Tras diversos intentos de invasión fallidos, ambos hermanos firmaron un tratado de paz, arreglado por la reina madre Isabel.

En 1309, Alfonso IV se casó con la infanta Beatriz de Castilla, hija del rey Sancho IV de Castilla y de su esposa María de Molina. La primera hija del matrimonio, María, casó con el rey Alfonso XI de Castilla en 1328. En esas fechas, el heredero de Alfonso, su hijo Pedro se prometía con otra princesa castellana, Constanza Manuel. Estos acuerdos estuvieron en peligro por el comportamiento de Alfonso XI que menospreciaba a su esposa en público. Alfonso IV, molesto por el trato dado a su hija, inició una guerra con Castilla. La guerra terminó tras cuatro años de enfrentamientos gracias a la intervención de la propia María. 

En 1336 las tropas portuguesas invadieron el reino de Castilla y pusieron sitio a la ciudad de Badajoz, pero poco después fueron derrotadas por el ejército castellano-leonés en la batalla de Villanueva de Barcarrota, librada en 1336, lo que obligó al monarca lusitano a regresar al reino de Portugal junto a su ejército, pues tenía conocimiento de que varios ejércitos castellanos, que le superaban en número, se aproximaban a él.

En 1339 se firmó un tratado de paz en Sevilla; ese mismo año, las tropas portuguesas desempeñaron un importante papel en la victoria de la Batalla del río Salado contra los benimerines.

La última etapa del reinado de Alfonso IV estuvo marcada por las intrigas políticas. La guerra civil entre el rey Pedro I de Castilla y su hermanastro Enrique de Trastamara hizo que numerosos nobles castellanos se exiliaran a Portugal. Estos emigrantes crearon una facción entre la corte portuguesa, buscando privilegios que pudieran compensar de alguna forma lo perdido en el exilio. Poco a poco fueron ganando poder, especialmente después de que Inés de Castro, hija de un importante noble y doncella de la infanta Constanza, se convirtiera en la amante del esposo de su ama: Pedro, el heredero de Portugal.

Alfonso IV, que no estaba satisfecho con la elección amorosa de su hijo, esperó que la relación fuera una simple aventura amorosa. Desgraciadamente para los asuntos políticos no fue así. Pedro estaba realmente enamorado de Inés, reconoció a los hijos que tuvo con ella y, lo peor de todo, favoreció a los nobles castellanos que la rodeaban. Además, tras la muerte de su esposa en 1349, Pedro se negó a casarse con otra mujer que no fuera Inés.

La situación fue empeorando con los años y el anciano Alfonso perdió el control de la corte. El heredero de Pedro, Fernando, era un niño enfermizo mientras que los hijos ilegítimos de Inés crecían fuertes y sanos. Preocupado ante un inminente conflicto dinástico (que culminaría en el interregno de 1383-1385), en 1354 Alfonso trasladó su corte a Montemor-o-Velho y se inició una conspiración para deshacerse de Inés de Castro. Tres consejeros, Pedro Coelho, Diego López Pacheco y Álvaro Gonçalves, son señalados como los más incisivos en presionar al rey para que se la asesinase.

Inés es asesinada en la Quinta das Lágrimas en enero de 1355. Los principales implicados fueron protegidos por Alfonso (Pedro jamás le perdonó esta decisión). Lleno de ira, el propio Pedro se puso al frente de un ejército y devastó el país entre los ríos Duero y Miño antes de la muerte de Alfonso, el 28 de mayo de 1357. Se encuentra sepultado en la Catedral de Lisboa.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 12 de septiembre de 1309 con la infanta Beatriz de Castilla, hija de Sancho IV de Castilla, y de la reina María de Molina:

 María de Portugal (1313-1357), contrajo matrimonio con Alfonso XI de Castilla, rey de Castilla y fueron los padres de Pedro I de Castilla; 
 Alfonso (1315), heredero, murió en la infancia;
 Dionísio (n. 12 de febrero de 1317), heredero, murió pocos meses después de nacer;
 Pedro I de Portugal (1320-1367), rey de Portugal a la muerte de su padre;
 Isabel (21 de diciembre de 1324-11 de julio de 1326). Fue sepultada en el monasterio de Santa Clara de Coímbra; 
 Juan (1326-1327);
 Leonor (1328-1348), contrajo matrimonio con Pedro IV de Aragón.

Algunos historiadores aseguran que no tuvo ningún hijo extramatrimonial, pero otros, como Francisco Fernández de Béthencourt y Luis de Salazar y Castro afirman que tuvo una hija ilegítima llamada María Alfonso de Portugal (1316-1384), casada con Fernando Alfonso de Valencia, maestre de la Orden de Santiago y bisnieto de los reyes Alfonso X y Sancho IV de Castilla, con quien tuvo varios hijos.

Ancestros

Véase también 
 Batalla de Villanueva de Barcarrota
 Batalla del Salado
 Catedral de Lisboa

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Nacidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)
Nacidos en Coímbra
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)